Девятый этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в норвежском Хольменколлене (чт, 20 марта — вс, 23 марта 2014 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Женский спринт 
Гонка прошла 20 марта 2014 года.

Мужской спринт 
Гонка прошла 20 марта 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 22 марта 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 22 марта 2014 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 23 марта 2014 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 23 марта 2014 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира

Лучшие личные результаты в карьере 

  Симон Дестье — 4 место в масс-старте
  Кантен Фийон Майе — 13 место в спринте

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

9-й этап